Jorge Pupo ist der Name folgender Personen:

* Jorge Pupo (Schauspieler) (* 1960), kubanischer Schauspieler. Produzent und Synchronsprecher
 Jorge Pupo (Wasserspringer) (* 1982), kubanischer Wasserspringer